Damery puede referirse a: 

 Damery, comuna francesa situada en Marne.
 Damery, comuna francesa situada en Somme.